Кастро-де-Рей ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Ча. Занимает площадь 176,9 км². Население — 5566 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Луго